Nakao ist der Familienname folgender Personen:

Nakao Akimasa (* 1948), japanischer Chirurg
 Kōji Nakao (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Kōtarō Nakao (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Miki Nakao (* 1978), japanische Schwimmerin
 Shūichi Nakao (* 1979), japanischer Badmintonspieler
 Tsuyoshi Nakao (* 1983), japanischer Fußballspieler